Bondarenko (Бондаренко) je příjmení pocházející z ukrajinského slova bondar (bednář). Je pátým nejčastějším příjmením na Ukrajině. Nositeli jsou:

 Aljona Bondarenková (* 1984), ukrajinská tenistka
 Bohdan Bondarenko (* 1989), ukrajinský výškař
 Igor Bondarenko (1926–1964), sovětský fyzik
 Kateryna Bondarenková (* 1986), ukrajinská tenistka, sestra Aljony
 Mychajlo Bondarenko (1903–1938), sovětský politik
 Olga Bondarenková (* 1960), sovětská vytrvalkyně
 Valentin Bondarenko (1937–1961), sovětský pilot

Reference 

Ukrajinská příjmení